Boynton ist der Name folgender 

Personen:

 Charles Albert Boynton (1867–1954), US-amerikanischer Jurist
 Edward E. Boynton, amerikanischer Geschäftsmann, Bauherr des von Frank Lloyd Wright entworfenen Edward E. Boynton House
 Frank Ellis Boynton (1859–nach 1917), nordamerikanischer Botaniker
 Helen E. Boynton, britische Geologin, Paläontologin und Lokalhistorikerin
 Katharine Boynton, Geburtsname von Katy Payne (* 1937), US-amerikanische Verhaltensforscherin und Bioakustikerin
 James S. Boynton (1833–1902), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Georgia
 John Boynton Priestley (1894–1984), englischer Schriftsteller, Journalist und Literaturkritiker
 Lucy Boynton (* 1994), englische Schauspielerin
 Nick Boynton (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Sandra Boynton (* 1953), US-amerikanische Illustratorin und Autorin von Kinderbüchern

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boynton (Arkansas)
 Boynton (Georgia)
 Boynton (Illinois)
 Boynton (Missouri)
 Boynton (Oklahoma)
 Boynton (Pennsylvania)
 Boynton Valley (Tennessee)
 Boynton Beach Palm Beach County, Florida
 Boynton Township (Illinois)

im NRHP gelistete Objekte:
 Boynton and Windsor, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000540
 Boynton High School, Former, in Eastport, Maine, ID-Nr. 02000351
 Boynton School, in Boynton Beach, Florida, ID-Nr. 94000139
 Boynton Street Historic District, in Eastport, Maine, ID-Nr. 84001542
 Boynton Woman's Club, in Boynton Beach, Florida, ID-Nr. 79000686
 Boynton-Kent House, in Lufkin, Texas, ID-Nr. 88002779